MultiMediaCard (MMC) är en typ av flashminnesbaserade minneskort.

Se även 
 Minneskort

Externa länkar 

Datorminnen
Flashminnen